Kelle kan syfta på följande:

Geografi

Indonesien 

 Desa Kelle, administrativ by, Nusa Tenggara Timur,

Kamerun 

 Kéllé, vattendrag,